Jelovica je lahko:
 Jelovica (Slovenija)
 Jelovica, Srbija